A 2008-as WTCC mexikói nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság második fordulója. 2008. április 6-án rendezték meg az Autódromo Miguel E. Abed-n, Puebla-ban, Mexikóban.

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Mexiko
Mexikó sportélete